Альфредо Соффредини (; ,  — , ) — итальянский композитор, музыкальный критик и музыкальный педагог.

Окончил Миланскую консерваторию, ученик Альберто Мадзукато (композиция) и Франческо Сангалли (фортепиано). По возвращении в Ливорно основал в нём музыкальную школу (с 1879 года носившую имя Луиджи Керубини) — наиболее прогрессивное музыкальное образовательное учреждение в городе; учеником Соффредини с 1876 года был юный Пьетро Масканьи, в котором он первый разглядел незаурядное дарование и на которого значительно повлиял; Соффредини поддерживал молодого композитора несколько лет, первое значительное произведение Масканьи, кантата «В шелкопрядильне» (1881), написано на его текст. Кроме того, Соффредини значительно оживил музыкальную жизнь города, организуя концерты: в частности, по его инициативе в 1893 году было отмечено концертом столетие со дня смерти уроженца Ливорно Пьетро Нардини.

Затем преподавал в Миланской консерватории, одновременно публикуясь как криктик, в том числе в «Миланской музыкальной газете». В 1887—1893 гг. возглавлял её. Ценным источником является написанный Соффредини биографический очерк Альфредо Каталани. В 1901 году опубликовал обзорную книгу об операх Джузеппе Верди.

Автор восьми опер на собственные либретто, из которых наибольшим успехом пользовалась двухактная опера для детей «Маленький Гайдн» (), впервые поставленная в 1889 году в Фаэнце. Детской аудитории был предназначен и ряд других опер Соффредини — «Учитель маленького синьора» (; 1872, Ливорно), «Мудрец» (; 1883, Ливорно), «Сальваторелло» (1894, Павия), «Таркизий» (; 1895, Милан), «Аврора» (1897, Павия), «Каприоло» (1913, Тьене) и «Лев» (; 1914, Чезена). Для взрослой аудитории Соффредини написал оперы «Золотой кубок» (; 1900, Милан) и «Грациэлла» (; 1902, Павия), фортепианные и вокальные пьесы.

Имя Соффредини носят улицы () в Ливорно и Милане.

Примечания 

Композиторы Италии
Академические музыканты Италии
Музыкальные критики Италии
Выпускники Миланской консерватории имени Джузеппе Верди